Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hrvatski Nogometni Klub Hajduk Split nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.

Rosa

Risultati

Supercoppa di Croazia

Fonte: HRnogomet.com

Prva HNL

Fonte: HRnogomet.com

Coppa di Croazia

Fonte: HRnogomet.com

Europa League

Secondo turno preliminare

Terzo turno preliminare 

Fonte: uefa.com

Note 

2013-2014